Escèvola () era un cognomen romà usat sobretot per una branca dels Mucis. Es tracta d'un derivat de , que vol dir esquerrà. Els portadors d'aquests cognomen amb pàgina a la Viquipèdia són els següents:
 Gens Múcia:
 Gai Muci Escèvola, heroi llegendari romà fundador del llinatge. Es deia que perdé la mà dreta i que rebé el nom d'aquí.
 Quint Muci Escèvola, pretor el 215 aC.
 Publi Muci Escèvola, cònsol el 175 aC i fill de l'anterior.
 Quint Muci Escèvola, cònsol el 174 aC i germà de l'anterior.
 Publi Muci Escèvola, cònsol el 133 aC, nebot de l'anterior i fill de Publi Muci Escèvola.
 Quint Muci Escèvola, cònsol el 117 aC, cosí de l'anterior i fill de Quint Muci Escèvola.
 Quint Muci Escèvola, cònsol el 95 aC i fill del darrer Publi Muci Escèvola
 Gens Cervídia:
 Quint Cervidi Escèvola, jurista romà del  dC.
 Gens Septímia:
 Publi Septimi Escèvola, senador romà del .

Vegeu també
 Scaevola és un gènere de plantes.
 Esceva, un altre cognomen derivat de .

Referències